Андрей Копылов:
 Копылов, Андрей Андреевич (род. 1967) — российский самбист и боец смешанного стиля.
 Копылов, Андрей Николаевич (род. 1972) — российский футболист, полузащитник.